West, een windstreek of kompasrichting (het westen)
 Wilde Westen, de 19e-eeuwse pionierssamenleving in het noordwesten van de Verenigde Staten
 Westerse wereld, een politiek-economisch gebied (het Westen)
 Westen (Dörverden), plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 De Westen, een buurtschap op het eiland Texel

Zie ook 
 De West